Гокие́ли— грузинская фамилия. Известные носители:
 Гокиели, Джемал Иванович (1920—1991) — грузинский дирижёр и педагог.
 Гокиели, Елена Степановна (1916—1992) — советская легкоатлетка.
 Гокиели, Иван Рафаилович (1899—1972) — грузинский композитор.
 Гокиели, Леван Петрович (1901—1975) — грузинский математик.